Alina Rogalska-Kaćma – graficzka
 Grażyna Dyksińska-Rogalska (ur. 1946) – tłumaczka
 Marzena Rogalska (ur. 1970) – polska dziennikarka telewizyjna i radio wa.